

Persone
 Alice Regnault, pseudonimo di Augustine-Alexandrine Toulet (1849-1931) – attrice francese
 Henri Regnault (1843-1871) – pittore francese, figlio del chimico Henri Victor
 Henri-Victor Regnault (1810-1878) – chimico e fisico francese
 Jean-Baptiste Regnault (1754-1829) – pittore francese
 Pierre Regnault, conosciuto anche come Sandrin (1490 circa-1561 circa) – compositore francese
 Regnault de Chartres, o Renault (1380 circa-1444) – arcivescovo francese

Altro
 Calorimetro di Regnault, o calorimetro delle mescolanze  – strumento per la misura degli scambi di calore
 Cratere Regnault – cratere lunare